Roda de Eresma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Roda de Eresma (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Roda de Eresma (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar